Vugrinec ist der jugoslawischer Familienname folgender Personen:

 Davor Vugrinec (* 1975), kroatischer Fußballspieler
 Renato Vugrinec (* 1975), slowenischer Handballspieler